Полина Эдуардовна Шатиленя (16 июня 1995, в девичестве Бештень) — белорусская футболистка, полузащитница. Выступала за сборную Белоруссии.

Карьера 
Полина Бештень вместе со своей старшей сестрой Эльвирой является воспитанницей СДЮШОР профсоюзов «Юность». Ее первым тренером был Олег Леонидович Фролов. Первым футбольным клубом для сестёр стала «Виктория» из Вороново.

В 2011 году перешла в ЖФК «Зорка-БДУ». В сезоне 2011 года выступала как в составе основной команды, так и в дубле. Отличилась голом в матче дублёров против ЖФК «Университет» 27 апреля 2011 (0:9). В составе ЖФК «Зорка-БДУ» была до 2015 года.

С 2016 года в составе Минска: неоднократная победительница чемпионата страны, кубка и суперкубка Беларуси.

В 2018 году она также дебютировала в сборной Беларуси по мини-футболу, где отлично проявила себя в ходе отборочных этапов чемпионата Европы.

С 2019 года выступает за мини-футбольный клуб «Педуниверситет».

В январе 2021 перешла в «Рязань-ВДВ»

Достижения 
командные
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
 чемпион (4): 2016, 2017, 2018, 2019
 серебряный призёр (3): 2011, 2014, 2015
 бронзовый призёр (2): 2012, 2013
 Кубок Белоруссии по футболу среди женщин
 обладатель (2): 2012, 2017
 финалист (3): 2011, 2014, 2015
 Суперкубок Белоруссии по футболу среди женщин
 обладатель (5): 2013, 2016, 2017, 2018, 2019
личные
 лучшая футболистка Беларуси 2018 года
 участник 1/16 Лиги чемпионов (2010)

Командная статистика 
футбольная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЖФЛ

Футболистки Белоруссии
Игроки женской сборной Белоруссии по футболу
Игроки ЖФК «Зорка-БДУ»
Игроки ЖФК «Минск»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»